Gonçalo Mendes pode referir-se a:

Gonçalo Mendes, conde de Portucale (950 — 997)
Gonçalo Mendes da Maia (1079 — 1170), comandante militar português e conde da Maia.
Gonçalo Mendes de Sousa (1120 – 1190) militar português.
Gonçalo Mendes II de Sousa (1170-1243), rico-homem português.
Gonçalo Mendes III de Sousa (m- depois de 1262), rico-homem português.
Gonçalo Mendes de Vasconcelos (1320 – 1407), alcaide-mor de Coimbra.
Gonçalo Mendes de Vasconcelos, o Moço (1360 -?), cavaleiro português.
Gonçalo Mendes Sacoto (séc. XVI) militar e alcaide-mor de Safim.
Gonçalo Mendes Amado (1300 — ?), nobre português.
Gonçalo Mendes de Brito (séc. XVII), deputado e presidente da Mesa da Consciência e Ordens